Трейси Леттс (; род. 4 июля 1965, Талса, Оклахома, США) — американский сценарист, драматург, актёр. Является автором нескольких книг, по которым написаны сценарии для дальнейшей экранизации. Среди них — фильм Уильяма Фридкина «Киллер Джо», который изначально существовал в виде театральной постановки.

Биография 
В 2008 году получил Пулитцеровскую премию за пьесу «Август: графство Осейдж». Однако впервые на премию номинировался в 2004 году, как автор «Человека из Небраски».

На творчество Трейси Леттса вдохновили произведения Уильяма Фолкнера и Теннесси Уильямса. После окончания в 1980 году средней школы Трейси переехал в Даллас, работал на телевидении. Немного погодя он переехал в Чикаго, где устроился на работу в клуб The Famous Door и театр Steppenwolf Theatre Company. Там он проработал около 11 лет, однако до сих пор числится членом Steppenwolf Theatre Company.

В 90-х годах Трейси Леттс становится основателем театра Bang Bang Spontaneous. Выступая в театре, часто появляется в телевизионных проектах, среди которых много сериалов. Среди последних — «Родина» и «Развод».

В последние годы Леттс также часто стал появляется в заметных кинопроектах. В 2015 году он исполнил роль Лоуренса Филдса в биографической драме «Игра на понижение», в 2017 году — Ларри МакФерсона в комедийной драме «Леди Бёрд», а также Генри Форда II в спортивной драме «Ford против Ferrari». В 2019 году актера можно было увидеть в драме «Маленькие женщины».

В середине марта 2022 года в российский прокат выйдет эротический триллер Эдриана Лайна «Глубокие воды», сюжет которого закручивается вокруг порочного брака (героев Бена Аффлека и Аны де Армас). Картина основана на одноименном романе Патриции Хайсмитт. Леттс исполнил в фильме роль Лайонела, друга семьи.

Личная жизнь 
Женат на актрисе Кэрри Кун, с которой познакомился во время игры в постановке на Бродвее «Кто боится Вирджинии Вулф?». За роль в этой постановке в 2013 году получил премию Tony Award как лучший мужской исполнитель главной роли. У пары в марте 2018 года родился сын.

Избранная фильмография

Актер 
  — Игра на понижение / Лоуренс Филдс
  — Абсолютная власть (фильм, 2016) / Даллас Вольф
  — Леди Бёрд / Ларри МакФерсон
  — Ford против Ferrari / Генри Форд II
  — Глубокие воды / Дон Уилсон

Сценарист 
  — Глюки / Bug
  — Киллер Джо / Killer Joe
  — Август: Графство Осейдж / August: Osage County

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Тони»
Лауреаты Пулитцеровской премии за лучшую драму